Список радио хитов № 1 2022 года по версии Billboard включает в себя музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot 100 Airplay в 2022 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о композициях, чаще всего появляющихся в радиоэфире США в течение недели.

См. также 
 2022 год в музыке
 Список танцевальных радиохитов № 1 2022 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов № 1 2022 года (Billboard)
 Список альбомов электронной музыки № 1 2022 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2022 году (Billboard)
 Список хитов альтернативного рока № 1 2022 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2022 года

Примечания 

Чарты Billboard 2022 года
Списки радиохитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2022 года